Midongy (district), een district van Madagaskar
Midongy (stad), de hoofdstad van dit district